Trichocarabodes är ett släkte av kvalster. Trichocarabodes ingår i familjen Carabodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Trichocarabodes